A Linares név jelentései az alábbiak:

Helynevek 
 Linares, város Chilében, Maule régióban
 Linares, tartomány Chilében, Maule régióban
 Linares, község Kolumbiában, Nariño megyében
 Linares, község Mexikóban, Új-León államban
 Linares, település Mexikóban, Új-León államban, az azonos nevű község központja
 Linares, település Mexikóban, San Luis Potosí államban, Tancanhuitz községben
 Linares, település Mexikóban, Zacatecas államban, Loreto községben
 Linares, város Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Jaén tartományban
 Linares, település Spanyolországban, Kantábria autonóm közösségben, Peñarrubia község központja

Hasonló nevűek
 Linares de Mora, város Spanyolországban, Aragónia autonóm közösségben, Teruel tartományban
 José María Linares, tartomány Bolíviában, Potosí megyében

Személynevek 
 Arsenio Linares y Pombo (1848–1914), spanyol katonatiszt és kormányhivatalnok
 Emilio Herrera Linares (1879–1967), spanyol hadmérnök, 1960 és 1962 közt a spanyol emigránskormány elnöke
 Francisco Linares Alcántara (1825–1878), Venezuela elnöke 1877 és 1878 közt
 José María Linares (1810–1861), Bolívia elnöke (1857–1861)
 Julio Linares (1930–1993), panamai-amerikai jogász, politikus, történész
 Omar Linares (született 1967-ben), kubai baseball játékos, olimpiai éremnyertes
 Pedro Linares (meghalt 1992-ben), mexikói művész, az alebrije nevű papírmasé figurák megteremtője
 Fernando Borrego Linares, Polo Montañez (1955–2002) kubai énekes és dalszerző eredeti neve
 Rebeca Linares, spanyol pornószínésznő

Egyéb 
 CD Linares, az andalúziai Linares futballcsapata
 Linaresi sakktorna, nemzetközi szuperverseny az andalúziai Linaresben